Игор Павловић може да се односи на:

 Игор Павловић (1976), српски глумац
 Игор Павловић (1986), српски фудбалер
 Игор Павловић (певач), српски певач